Сезон 1977-78 Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 47-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні брали 16 команд, 3 найгірші з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону став клуб «Ювентус», для якого ця перемога у чемпіонаті стала другою поспіль та 18-ю в історії. Втім, головну сенсацію сезону створив срібний призер турніру — «Віченца». Команда лишень здобула право повернутися до елітного дивізіону і відразу ж зупинилася в одному кроці від вершини турнірної таблиці Серії A. Головною зіркою цієї команди-відкриття був молодий італійський нападник Паоло Россі, що став найкращим бомбардиром сезону з показником у 24 забитих голи.

Команди-учасниці 
Участь у турнірі брали 16 команд:

Підсумкова турнірна таблиця

Результати матчів

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1977-78 Серії A став гравець клубу «Віченца» Паоло Россі, який відзначився 24 забитими голами.

Паоло Пулічі забив сотий м'яч у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Курт Хамрін (190), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Гульєльмо Габетто (165), Роберто Бонінсенья (161), Луїджі Ріва (156).

Чемпіони 
Футболісти «Ювентуса», які протягом турніру були гравцями основного складу (провели не менше половини матчів турніру):
 Діно Дзофф
 Антоніо Кабріні
 Антонелло Куккуредду
 Джузеппе Фуріно
 Клаудіо Джентіле
 Франческо Моріні
 Гаетано Ширеа
 Ромео Бенетті
 Франко Каузіо
 Марко Тарделлі
 Роберто Беттега
 Роберто Бонінсенья
 Тренер: Джованні Трапаттоні

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio — La Storia 1898—2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1977—1978 на RSSSF  

1977-78
1977 у футболі
1978 у футболі
1977 в італійському спорті
1978 в італійському спорті